Pirapozinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirapozinho (ort), São Paulo, 
 Pirapozinho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar